L' Embassy of the Blessed Kingdom of God for All Nations  (ce qui signifie ; appelée aussi Embassy of God, ambassade de Dieu) est une dénomination chrétienne  évangélique de courant charismatique protestant. Son siège, situé à Kiev, en Ukraine est une megachurch qui compterait  membres.

Histoire 
Cette branche protestante est formée en 1993 par le pasteur Sunday Adelaja et sept personnes dans un appartement. Elle est officiellement fondée en 1994 sous le nom de . En 2002, elle change son nom pour devenir l'.

En 2008, elle a ouvert vingt autres églises en Ukraine et dix-huit filiales dans le reste du monde.

En 2013, elle compterait  membres à Kiev,  membres en Ukraine et  églises à travers le monde .

Voir aussi 
 Liste des plus grandes églises évangéliques
 Liste des plus grands auditoriums d'églises évangéliques
 Culte (évangélisme)

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel

Église charismatique évangélique
Megachurch chrétienne évangélique en Ukraine